Eufemia peut désigner:

 Eufemia, prénom féminin ;
 Catarina Eufémia, une jeune journalière portugaise.

Voir aussi